La Nationalliga 1937/38 fue la 41.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1938
Fútbol en 1937
Fútbol en 1938
Suiza en 1937
Suiza en 1938